Wirtschaftsakademie steht für:

 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, privatrechtliche Bildungseinrichtungen in Deutschland
 Wirtschaftsakademie Hamburg
 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
 Wirtschaftsakademie Bukarest
 Wirtschaftsakademie Breslau, siehe Wirtschaftsuniversität Breslau
 Wirtschaftsakademie Kattowitz, siehe Wirtschaftsuniversität Kattowitz
 Wirtschaftsakademie Krakau, siehe Wirtschaftsuniversität Krakau